РГБ — аббревиатура, может означать:

 РГБ — Российская государственная библиотека (с 1992; ранее: ГБЛ; библ., РФ)
 РГБ — радиогидроакустический буй (связь)
 РГБ — реактивная глубинная бомба (военно-морск.)
 РГБ — Республика Гвинея-Бисау
 РГБ — ресторанно-гостиничный бизнес

См. также